Черепишский монастырь Успения Богородицы () — мужской монастырь Врачанской епархии Болгарской православной церкви. Один из самых известных монастырей в Болгарии. Расположен в 29 км юго-восточнее Врацы, на самом берегу реки Искыр. Монастырь находится у подножия величественных скал со множеством высеченных в них пещер.

История 
Основан в годы правления царя Ивана Шишмана (1371—1395). Существует легенда, согласно которой само название святого места происходит от множества костей погибших под предводительством царя Иван Шишмана в битве с турками в конце XIV века.

В конце XVI века болгарский изограф, книжник и строитель храмов  восстановил монастырь, превратив его в центр книжности и духовной деятельности. В стенах обители в 1612 году было сделано прославленное Черепишское четвероевангелие в серебряном окладе. Активная деятельность по созданию церковной книжности продолжалась и в XVIII веке.

В течение столетий турецкого господства, монастырь несколько раз был сожжён, но всякий раз снова отстраивался.

В 1784 году в скалах над монастырем была построена костница в два этажа, чья часовня посвящена Святому Иоанну Крестителю.

Зверства кирджалий (турецких разбойников) с попустительства властей после окончания Русско-турецкой войны 1787—1791 годов заставили монахов в конце ХVІІІ века временно покинуть монастырь, но в 1802 года он вновь вернулся к жизни.

С 1950 года по 1990 год в Черепишском монастыре располагалась Софийская духовная семинария, так как комплекс семинарских зданий и прилегающая территория были конфискованы коммунистическими властями.

Черепишский монастырь был объявлен памятником культуры национального значения.

См. также 
 Евлогий (Стамболджиев) (1986)
 Павел (Петров) (1986—1987)
 Киприан (Казанджиев) (с 1 августа 2007)

Ссылки 
 Черепишский монастырь Успения Богородицы
 Черепишкий монастырь в Болгарии

Монастыри Болгарской православной церкви
Православные монастыри Болгарии
Врачанская область
Софийская духовная семинария